Kleszczewo (gemeente)
 Kleszczewo (powiat Poznański)
 Kleszczewo Kościerskie